atc, oznaka ISO 639-3 za atsahuaca jezik
automatska telefonska centrala
kontrola zračnog prometa
Apalački planinarski put (Appalachian Trail Conservancy)
Američka udruga kritičara i teatrologa (ATCA)
ATCO Records
ATC klasifikacija lijekova, Anatomsko-terapijsko-kemijska klasifikacije lijekova